Tchoudinov (masculin ; ) ou Tchoudinova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Igor Tchoudinov (1961-) premier ministre du Kirghizistan.
 Maksim Tchoudinov (1990-) est un joueur de hockey sur glace russe.
 Elena Tchoudinova (1959-) est une écrivain russe.

Patronyme russe